Mistrzostwa Ameryki U-18 w koszykówce mężczyzn (oficjalna nazwa:FIBA Americas Under-18 Championship, wcześniej FIBA Americas Under-19 Championship) – mistrzostwa kontynentu amerykańskiego w koszykówce mężczyzn do lat 18, zainaugurowane w 1990 roku. Do 2006 roku były rozgrywane co cztery lata przez reprezentacje do lat 19, od tamtej pory mają miejsce co dwa lata i biorą w nich udział drużyny do lat 18.

Medaliści

Występy według krajów

MVP

Bibliografia 
 Copa América - Pré-Mundial Sub-18 Masculino 

U18 mężczyzn